La Nationalliga A 1976/77 fue la 80.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Play-off por el título

Desempate por el título

Play-off por el descenso

Referencias 
 RSSSF

1977
Fútbol en 1976
Fútbol en 1977
Suiza en 1976
Suiza en 1977